Bromma distrikt kan syfta på:

Bromma distrikt, Skåne
Bromma distrikt, Uppland

Se även
Bromma församling
Bromma socken